Дардан може да се отнася за:

Хора 
 Дардан – в древногръцката митология е син на Зевс и плеядата Електра
 Дардан (син на Илирий) – легендарен родоначалник на племето дардани
 Дардан Атински – древногръцки философ стоик
 Постум Дардан - римски политик и преториански префект

В музиката 
 Дардан (опера) – опера (1739) в пет действия от Жан-Филип Рамо
 Дардан (Сакини) – опера (1784) в четири действия (впоследствие намалени на три) от Антонио Сакини

Други 
 Дардан (град) – античен град в областта Троада, в близост до който е сключен Дарданския мирен договор